André Bachand est le nom porté par deux anciens politiciens canadiens :

 André Bachand (1934- ), a représenté Missisquoi de 1980 à 1984 à la Chambre des communes du Canada, sous la bannière libérale.
 André Bachand (1961- ), a représenté Richmond—Arthabaska à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2003 sous la bannière progressiste-conservatrice et a ensuite siégé à titre d'indépendant jusqu'en 2004, puis a été élu député de la circonscription de Richmond à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière caquiste en 2018.